Csv eller CSV kan syfta på:

 CSV – en grupp textfilsformat som används för att spara och överföra tabelldata, se Comma-separated values
 CSV – en färglös vätska som fyller hjärnans ventriklar, se Cerebrospinalvätska
 CSV – Luxemburgs största parti, se Kristsociala folkpartiet
 CSV - Sydamerikas volleybollförbund, se Confederación Sudamericana de Voleibol

Akronymer